Astronomia: Prometeu (satèl·lit) és un dels satèl·lits de Saturn.
 Mitologia: Prometeu (mitologia) era un dels Titans de la mitologia grega, va robar el foc als déus per donar-lo als mortals.
 Música: Les criatures de Prometeu és un ballet de Beethoven.